

Elektronika 
 Filtr pasmowoprzepustowy – rozwinięcie akronimu innej popularnej nazwy Filtru środkowoprzepustowego.

Gry komputerowe  
 Perspektywa pierwszej osoby (ang. „first-person perspective”) – rodzaj widoku w grach komputerowych i konsolowych.